Flohberg steht für:
 Flohberg (Friedrichsruhe), Wohnplatz von Friedrichsruhe, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Flohberg (Luginsland)
 Flohberg (Polling)

Siehe auch:
 Floberg
 Flohburg
 Floberge
 Flöhberg